Evidence-based (o evidence-based practice) – approccio professionale secondo cui la pratica deve essere basata di studi di ricerca con prove d'efficacia escludendo studi teorici e studi qualitativi
 Evidence-based medicine – in medicina, approccio alla pratica clinica basato sulla evidence-based practice
 Evidence-based design  – in architettura ed ingegneria, approccio alla progettazione basato sulla evidence-based practice